De PDC World Cup of Darts 2016 was de zesde editie van de PDC World Cup of Darts. Engeland prolongeerde haar titel uit 2015 door in de finale met 3-2 van Nederland te winnen.

Prijzengeld 
Het prijzengeld was in 2016 gelijk aan dat in de vorige editie en bedroeg £250.000,-.

Opzet van het toernooi 
In de World Cup of Darts spelen darters niet individueel, maar in duo's die uitkomen voor het land van hun nationaliteit. In de verschillende fases van het toernooi gelden verschillende regels om een ronde verder te komen.

Eerste ronde: Een duo-wedstrijd  best of 9 legs.
Tweede ronde, kwartfinale en halve finale: Het eerste team dat twee wedstrijden wint gaat een ronde verder. De darters spelen eerst twee individuele wedstrijden best of 7 legs. Wanneer beide landen een wedstrijd winnen wordt er een beslissende duo-wedstrijd best of 7 legs gespeeld. 
Finale: Het eerste team dat 3 wedstrijden wint is kampioen. De teams spelen eerst twee individuele wedstrijden, dan een duo-wedstrijd en volgens nog maximaal twee individuele wedstrijden (indien er nog geen beslissing is gevallen).

Deelnemende teams 
Aan het toernooi deden 32 landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 8-landen van de wereld kregen een geplaatste status in het toernooi. De overige 24 landen waren in de eerste ronde ongeplaatst. De landen en spelers in de volgende twee tabellen waren vertegenwoordigd in het toernooi.

Speelschema

Statistieken per speelronde

Eerste ronde 
 Er werd één koppelwedstrijd gespeeld om te bepalen wie er door ging naar de tweede ronde
 Best of 9 legs

Tweede ronde 
 De eerste die twee wedstrijden won, ging door.
 Bij een stand van 1–1 speelden de teams een koppelwedstrijd
 Best of 7 legs

Kwartfinale 
 De eerste die twee wedstrijden wint gaat door.
 Bij een stand van 1–1 spelen de teams een koppelwedstrijd
 Best of 7 legs

Halve finale 
 De eerste die twee wedstrijden won ging door.
 Bij een stand van 1–1 speelden de teams een koppelwedstrijd
 Best of 7 legs

Finale 
 De eerste die drie wedstrijden won, won het toernooi.
 Best of 7 legs

Kampioen 

2016
Darts in 2016
Dartswedstrijd in Duitsland
Darts
Sportevenement in Frankfurt am Main